Spar – racconto di Kij Johnson
 Spar – tipologia di piattaforma petrolifera
 SPAR – società cooperativa fondata nei Paesi Bassi operante nel commercio al dettaglio